

Бель — станційне селище, Кордайський район, Жамбильська область

Населені пункти та їхні частини

 Бель — село в гміні Седльце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Бель — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Бель — частина села Воля-Рембковська в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Бель — частина села Котова-Воля в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Бель — осада в гміні Решель Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бель — лісова осада в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства

Бель — присілок, Грязовецький район, Вологодська область

Див. також 
 Бельарик
 Бельбасар
 Кокебель
 Уланбель

Примітки